Рейтинг ФИДЕ — ежемесячный шахматный рейтинг, формируемый Международной шахматной федерацией и основывающийся на методе расчёта системы рейтингов Эло.

Лучшие игроки (независимо от пола) 

 Лучшие шахматистки

Лучшие юниоры 
По версии ФИДЕ юниорами считаются шахматисты, достигшие 20-летия в текущем календарном году и моложе.

Лучшие юниорки 
По версии ФИДЕ юниорками считаются шахматистки, достигшие 20-летия в текущем календарном году и моложе.

Лучшие шахматные федерации 
До декабря 2020 года ФИДЕ публиковал два рейтинг-листа шахматных федераций: по среднему рейтингу 10 лучших шахматистов страны независимо от пола и по среднему рейтингу 10 лучших женщин-шахматисток страны. С декабря 2020 года публикуется только первый рейтинг-лист.

Лучшие шахматные федерации по шахматисткам

Общий рейтинг за всю историю

Примечания

Ссылки 
 Официальные рейтинг-листы ФИДЕ
 Интерактивная карта мира рейтингов ФИДЕ
 Правила ФИДЕ по регистрации и лицензированию игроков

Шахматные рейтинговые системы
Спортивные рейтинги
ФИДЕ